Amina – nome proprio femminile (tra cui si ricorda Amina bint Wahb, madre di Maometto)
 Amina – principessa nigeriana del XV-XVI secolo.
 Amina – denominazione originaria del gruppo musicale islandese Amiina
 Amina – altra denominazione dell'ammina, un composto chimico organico
 Amina – film del 1950 diretto da Goffredo Alessandrini
 Amina o Le Limitate Possibilità dell'Azione -  romanzo del 2016 di Piero Sanavio
 Amina – film del 2012 diretto da Christian Ashaiku
 Amina – film del 2021 diretto da Izu Ojukwu